Kupfer:
 Andreas Kupfer
 Harry Kupfer (en)
 Jerry Kupfer
 José Paulo Kupfer
 Mariana Kupfer

Ver também 
 Kupffer